Андрей Валерьевич Квон () — узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018).

Спортивная биография 
Шахматами стал заниматься с 7 лет.

Чемпион Узбекистана 2011 г. Серебряный призер чемпионата Узбекистана 2012 г.

В составе сборной Узбекистана участник двух шахматных олимпиад (2010 и 2012 гг.; на второй из этих олимпиад выполнил норму гроссмейстерского балла).

Представлял Узбекистан на юниорских чемпионатах мира и Азии в разных возрастных группах. В 2007 г. стал победителем чемпионата Азии до 18 лет.

В 2009 году участвовал в зональном турнире.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Андрея Квона на сайте magichess.uz

Шахматисты Узбекистана